Ел Чинал има више значења:

 Ел Чинал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чинал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чинал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чинал (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чинал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Чинал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чинал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чинал (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чинал (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чинал (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чинал (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чинал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Чинал (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Чинал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику